Zierl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zierl (* 1961), deutscher Altphilologe
 Christine Zierl (* 1962), deutsche Schauspielerin, ehemalige Ehefrau Helmut Zierls
 Gerhard Zierl (* 1949), deutscher Jurist und Amtsgerichtspräsident
 Helmut Zierl (* 1954), deutscher Schauspieler
 Johann Carl Zierl (1679–1744), deutscher Maler unter dem Ansbacher Markgrafen Wilhelm Friedrich
 Lorenz Zierl (1797–1844), deutscher Agrarwissenschaftler
 Max Zierl (1934–2018), deutscher Politiker
 Richard Zierl (* 1948), deutscher Physiker und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Zirl